Кудри́цький — прізвище. Відомі носії:

 Кудрицький Анатолій Вікторович (1936, Київ — 1997, Київ) — український видавець-дослідник, історик, кандидат історичних наук (1967), заслужений працівник культури України (1996).
 Кудрицький Євген Михайлович (1894, Коростишів — 1976, Житомир) — український мовознавець.
 Кудрицький Микола Антонович (1884 — після 1931) — український лікар, засновник курсу шкільної гігієни, професор Київського медичного інституту.
 Кудрицький Микола Іванович (1962, Нікополь — 1994, Ізраїль) — український футболіст, чемпіон СРСР (1988) і володар Кубка СРСР (1989) у складі «Дніпра» (Дніпропетровськ).
 Кудрицький Михайло Петрович (1856, Огіївка — 1933, Житомир) — український метеоролог, один з організаторів метеорологічної мережі на території України, батько актора й режисера Павла Кудрицького та мовознавця Євгена Кудрицького.
 Кудрицький Павло Михайлович (1896, Коростишів — 1926, Київ) — український актор, режисер.
 Кудрицька
 Кудрицька Антоніна Миколаївна — українська журналістка, письменниця, фольклористка (псевдоніми А. Катранова, Пірникоза).
Прізвища
Українські прізвища